Boulabrin steht für:

 einen Weiler in der Gemeinde Gouré in Niger, siehe Boulabrin (Gouré)
 eine Wasserstelle in der Gemeinde N’Gourti in Niger, siehe Boulabrin (N’Gourti)
 ein Dorf in der Gemeinde N’Guigmi in Niger, siehe Bilabrin (N’Guigmi)

Siehe auch:
 Boula Brin